Frank Friday Fletcher (ur. 1855, zm. 1928), admirał amerykański
 Frank Jack Fletcher (ur. 1885, zm. 1973), admirał amerykański